Riedener ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Riedener (* 2000), liechtensteinische Skilangläuferin
 Urs Riedener (* 1965), Schweizer Manager